Passengers (band), een eenmalig gebruikt pseudoniem voor de samenwerking tussen U2 en Brian Eno
 Passengers (Gary Burton), een muziekalbum
 Passengers (Mostly Autumn), het vijfde studiomuziekalbum van de Britse muziekgroep Mostly Autumn
 Passengers (2008), een thriller uit 2008 met in de hoofdrol Anne Hathaway
 Passengers (2016), een sciencefictionfilm uit 2016 met Chris Pratt en Jennifer Lawrence
 Freak of Nurture (ook Passengers), een horrorthriller uit 2015 van John Hales